Вентоза (порт. Ventosa) — топоним.

 Вентоза — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Вентоза — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Вентоза — фрегезия в Португалии, входит в округ Визеу.
 Вентоза — район (фрегезия) в округе Лиссабон (Португалия).

Составные названия 
 Вентоза-ду-Байру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Сан-Висенте-и-Вентоза — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.